San Pietroburgo – città della Russia
 Governatorato di San Pietroburgo – governatorato dell'Impero russo
 Paradosso di San Pietroburgo – paradosso matematico

Sport egiooo
 FK Dinamo San Pietroburgo – squadra di calcio russa
  – squadra di calcio russa
 BK Dinamo San Pietroburgo – squadra di pallacanestro russa scomparsa nel 2006
 Spartak San Pietroburgo – squadra di pallacanestro

Pagine correlate 

 Leningrad
 Saint Petersburg